Hex (von  hexa ‚sechs‘) steht für:
 Hex (Spiel), Brettspiel
 Hex (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Hex (Roman), von Kai Meyer (1997)

steht im weiteren Sinn für:
 Jonah Hex, Comicpublikationen, sowie Spielfilm Jonah Hex (Film) (2010)
 Hex-Editor, Programm, das beliebige Daten als hexadezimale Zahlen darstellt
 Intel HEX, Computer-Datenformat
 Hexagonales Kristallsystem

Hex steht als Abkürzung für:
 Zahlen im 16er-System, siehe Hexadezimalsystem
 Kurzbezeichnung für ein einzelnes Spielfeld in einem Sechseckraster
 Chemische Verbindung Hexachlorcyclopentadien
 Abkürzung für das alte Längenmaß Hexapeda
 Medizinische Abkürzung für Hammerexamen

HEX steht als Abkürzung für:
 Rechenmaschine in Terry Pratchetts Scheibenwelt, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane#HEX
 Harz-Elbe-Express, ehemalige Schienenpersonennahverkehrs-Marke der Transdev Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Haecks
 HEKS

Abkürzung